Конвейе́рный по́езд — транспортное средство в виде отдельного поезда с грузоносным полотном лоткового типа, движущимся по рельсовому пути или по специальным направляющим. Конвейерные поезда предназначены для транспортирования насыпных грузов с размером кусков до 1200 мм.

Применение конвейерных поездов 
Использование конвейерных поездов началось в 60-х гг. XX века. Широкое применение они получили в горно-рудной промышленности. Транспортные системы конвейерных поездов широко используются в Австралии, Франции и Германии.

Конвейерные поезда предназначены для транспортирования крупнокусковых, абразивных грузов по трассе с небольшими радиусами закругления (20…25 м).

Технологические схемы 
Этот вид транспортирующих установок используется при двух технологических схемах:
 поточной — с доставкой крупнокусковой горной массы непосредственно из забоев на отвалы или на обогатительную фабрику;
 циклично-поточный — с перемещением горной массы автосамосвалами до разгрузочного пункта и дальнейшим транспортированием конвейерным поездом.

Технические параметры 
Оптимальные параметры конвейерных поездов на открытых горных работах:
 поперечное сечение груза на полотне 1-1,5 ;
 грузоподъёмность 300—400 тонн;
 скорость движения с грузом 5-10 м/с.

Производительность конвейерных поездов зависит от скорости движения и достигает 1000 тонн/час.

Преимущества 
 способность работать на крутых склонах (до 20-25о);
 возможность транспортирования крупнокусковых грузов (до 1200 мм);
 возможность движения по малым радиусам закругления (до 30-40 м);
 полная автоматизация работы системы.

Недостатки 
 большое число приводов;
 действие динамических (растягивающих и сжимающих) усилий.

См. также 
 Пластинчатый конвейер
 Ленточный конвейер
 Скребковый конвейер
 Вибрационный конвейер

Литература 
 Конвейерный поезд // Горная энциклопедия. Тома 1—5, М.: Советская энциклопедия, 1984—1991
 

Конвейеры
Горные машины и механизмы